Лошонци () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Лошонци, Геза (1917—1957) — венгерский журналист и политик.
 Лошонци, Пал (1919—2005) — венгерский политик, председатель Президиума ВНР (1967—1987).